Виктор Григорьевич Крамарев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 26 января 1948 года в Темиртау Карагандинской области.

Член КПСС. С 1966 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1966—2008 гг. — подручный сталевара, студент, секретарь комсомола завода-втуза; второй, первый секретарь Темиртауского горкома ЛКСМК; секретарь, второй секретарь ЦК ЛКСМК, первый секретарь Металлургического райкома КПСС, инспектор ЦК Компартии Казахстана, председатель Кокчетавского облисполкома, президент корпорации «КРАМДС-Кокчетав», директор ТОО «Техноконтракт».

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 11-12-го созывов, народным депутатом Казахской ССР.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями, Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

Скончался 6 января 2008 года.

Ссылки 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008.

Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Председатели Кокчетавского облисполкома
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Члены ЦК ЛКСМ Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва